.ar domini de primer nivell territorial de l'Argentina.
 Argó, abreviatura.
 Ar, antiga denominació de la ciutat de Rabbath-Moab.
 cercle fi amb el centre buit
 Ar, comandament d'Unix.
 AR''', abreviatura de l'àcid: "aigua règia".